Запупе има више значења:

 Запупе (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запупе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику